— японская фамилия. Известные носители:

 Кидо, Акиюки (род. 1975) — японский фигурист, выступавший в танцах на льду.
 Кидо, Ибуки (род. 1997) — японская сэйю.
 Кидо, Коити (1889—1977) — японский государственный деятель.
 Кидо Такаёси (1833—1877) — японский политик.

См. также 
 Кидо, Маркис (1984—2021) — индонезийский бадминтонист.
 Кидо — боевая техника в манге и аниме «Блич».